Quello che segue è un elenco di governatori generali di Mauritius (già governatori di Mauritius olandese, governatori dell'Isle de France e governatori di Mauritius britannica) dalla fondazione della colonia da parte degli olandesi nel 1598 sino alla proclamazione della repubblica nel 1992 con la sostituzione del capo di stato dal monarca del Regno Unito ad un presidente locale.

Opperhoofds di Mauritius (dominio olandese, 1598–1710) 
 Wybrant Warwijck, 20 settembre 1598 - 1698
Isola abbandonata dal 1598 al 1638
 Cornelis Simonszoon Gooyer, 6 maggio 1638 - 7 novembre 1639
 Adriaan van der Stel, 7 novembre 1639 - 1645
 Jacob van der Meersch, 1645 - settembre 1648
 Reinier Por, 1648 - 1653
 Joost van der Woutbeekr, 1653 - 1654
 Maximiliaan de Jongh, 1654 - 1656
 Abraham Evertszoon, 1656 - 1658
Isola abbandonata dal 1658 al 1664
 Jacobus van Nieuwlant, 1664 - 1665
 Georg Frederick Wreede, 1665 - 1667, 1ª volta
 Jan van Jaar, 1667 - 1668
 Dirk Janszoon Smient, 1668 - 1669
 Georg Frederick Wreede, 1669 - 1672, 2ª volta
 Swen Felleson, 1672
 Philip Col, 1672 - 1673
 Hubert Hugo, 1673 - 1677
 Isaac Johannes Lamotius, 1677 - 1692
 Roelof Deodati, 1692 - 1703
 Abraham Momber van de Velde, 1703 - 1710
Isola abbandonata dal 1710 al 1721

Governatori dell'Isle de France (dominio francese, 1721-1810)

Governatori della Compagnia delle Indie francese (1721 - 1767)
 Julien Duronguët le Toullec, 1721 - 1722, formalmente
 Denis, chevalier de Nyon, 1722 - 1725, formalmente
 Jacques Gast d'Hauterive, 13 luglio - 3 dicembre 1722, de facto
 Duval de Hauville, 1722 - 1725, de facto
 Denis de Brousse, 1725 - 1729, formalmente
 Pierre Benoît Dumas, 13 marzo - 20 agosto 1729
 Nicolas de Maupin, 1729 - 1735
 Mahé de La Bourdonnais, 1735 - 1746
 Didier de Saint-Martin, 1740 - 1741, de facto
 Didier de Saint-Martin, 1741 - 1742, de facto
1742-1746, nessuno
 Didier de Saint-Martin, 23 marzo - 6 ottobre 1746, formalmente
 Pierre Félix Barthélemy David, 1746 - 1753
 Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, 1753 - 1755
 René Magon de la Villebague, 1755 - 1759
 Antoine Marie Desforges-Boucher, 1759 - 1767

Governatori delle isole Mascarene (1767 - 1803)
 Jean Daniel Dumas, 1767 - 1768
 Jean Guillaume Steinauer, 1768 - 1769, formalmente
 François Julien du Dresnay, chevalier Desroches, 1769 - 1772
 Charles-Henri-Louis d'Arsac de Ternay, 1772 - 1776
 Antoine de Guiran, chevalier de La Brillanne, 1776 - 1779
 Joseph Murinais, comte de Saint-Maurice, 28 aprile - 30 aprile 1779, formalmente
 François, vicomte de Souillac, formalmente dal 1779 al 1780, effettivamente dal 1780 al 1787
 Camille Charles Leclerc, chevalier de Fresne, 5 aprile - 28 giugno 1785, de facto
 Chevalier de Fleury, 28 giugno - 7 novembre 1785, de facto
 Joseph Antoine Raimond de Bruni, chevalier d'Entrecasteaux, 1787 - 1789
 Thomas, comte de Conway, 1789 - 1790
 Dominique Prosper de Chermont, 29 luglio - 19 agosto 1790, formalmente
 David Charpentier de Cossigny, 1790 - 1792, formalmente
 Anne Joseph Hippolyte de Maurès, comte de Malartic, 1792 - 1800
 François Louis Magallon de la Morlière, 1800 - 1803
 Charles Mathieu Isidore, comte Decaen, 1803 - 1810

Prefetto delle isole Mascarene (1803-1810)
 Louis Léger, 1803 - 1810

Governatori di Mauritius (colonia britannica, 1810 - 1968)
 Sir Robert Farquhar, 1810 - 1823
 Henry Warde, 18 aprile - 15 luglio 1811, de facto
 Gage John Hall, 1817 - 1818, de facto
 Sir John Dalrymple, 1818 - 1819, de facto
 Sir Ralph Darling, 1819 - 1820, de facto
 Sir Ralph Darling, 20 maggio - 12 giugno 1823, de facto
 Sir Galbraith Lowry Cole, 1823 - 1828
 Sir Charles Colville, 1828 - 1833
 Sir William Nicolay, 1833 - 1840
 James Power, 20 febbraio - 16 luglio 1840, de facto
 Sir Lionel Smith, 1840 - 1842
 William Staveley, 3 gennaio - 21 novembre 1842
 William Maynard Gomm, 1842 - 1849
 Thomas Blanchard, 5 maggio - 8 giugno 1849
 Sir George William Anderson, 1849 - 1850
 William Sutherland, 1850 - 1851, formalmente
 Sir James Macaulay Higginson, 1851 - 1857
 William Sutherland, 1854 - 1855, de facto
 C.M. Hay, 18 gennaio - 12 giugno 1855, de facto
 William Stevenson, 1857 - 1863
 M.G. Johnstone, 10 gennaio - 21 agosto 1863, de facto
 Sir Henry Barkly, 1863 - 1870
 E. Selby Smith, 1870 - 1871, formalmente
 Sir Arthur Charles Hamilton-Gordon, 1871 - 1874
 Edward Norton, 1871 - 1872
 Edward Norton, 20 gennaio - 20 ottobre 1873
 Edward Norton 18 agosto - 21 settembre 1874, formalmente
 Sir Arthur Purves Phayre, 1874 - 1878
 Sir Frederick Napier Broome, 1878 - 1879, formalmente
 Sir George Ferguson Bowen, 1879 - 1880
 Sir Frederick Napier Broome, 1880 - 1883
 Sir Charles Bruce, 5 maggio - 1 giugno 1883
 Sir John Pope Hennessy, 1883 - 1889 (sospeso dal 14 dicembre 1886 - 12 luglio 1887)
 Henry Nicholas Duverger-Beyts, 24 settembre - 14 ottobre 1884, de facto
 Henry Nicholas Duverger-Beyts, 29 settembre - 12 dicembre 1886, de facto
 Sir Hercules George Robert Robinson, 15 dicembre - 18 dicembre 1886, de facto
 William Hanbury Hawley, 1886 - 1887, de facto
 Sir Francis Fleming, 1887 - 1888, de facto
 T.E.A. Hall, 11 dicembre - 22 dicembre 1888, de facto
 Sir Francis Fleming, 11 dicembre - 17 dicembre 1889, de facto 
 T.E.A. Hall, 17 dicembre - 20 dicembre 1889, de facto
 Sir Charles Cameron Lees, 1889 - 1892
 Sir Hubert Edward Henry Jerningham, 12 marzo - 20 settembre 1892, de facto
 Sir Hubert Edward Henry Jerningham, 1892 - 1897
 Charles Anthony King-Harman, 17 gennaio - 24 luglio 1894, de facto
 Charles Anthony King-Harman, 2 marzo - 19 settembre 1896, de facto
 Charles Anthony King-Harman, 15 gennaio - 11 maggio 1897, de facto
 Sir Charles Bruce, 1897 - 1903
 Sir Graham John Bower, 1900 - 1901, de facto
 Sir Graham John Bower, 1903 - 1904, de facto
 Charles Cavendish Boyle, 1904 - 1911
 Sir Graham John Bower 14 aprile - 16 settembre 1906, de facto
 Sir Graham John Bower, 1908 - 1909, de facto
 George Smith, 10 aprile - 13 settembre 1911, de facto
 Sir John Robert Chancellor, 1911 - 1916
 Sir John Middleton, 10 marzo - 22 settembre 1914, de facto
 Sir John Middleton, 28 gennaio - 18 maggio 1916, de facto
 Sir Henry Hesketh Joudou Bell, 1916 - 1924
 Sir John Middleton, 8 febbraio - 17 novembre 1919, de facto
 Sir Edward Brandis Denham, 2 febbraio - 3 aprile 1921,  de facto
 Sir Edward Allan Grannum, 1923 - 1924, de facto
 Sir Herbert James Read, 1925 - 1929
 Sir Edward Allan Grannum, 2 settembre - 17 ottobre 1926, de facto
 Sir Edward Allan Grannum, 1927 - 1928, de facto
 Sir Edward Allan Grannum, 1929 - 1930, formalmente
 Sir Wilfrid Edward Francis Jackson, 1930 - 1937
 Edward Walter Evans, 1932 - 1933, de facto
 Edward Walter Evans, 3 settembre - 26 ottobre 1934, de facto
 Edward Walter Evans, 7 aprile - 4 dicembre 1936, de facto
 Edward Walter Evans, 7 giugno - 23 ottobre 1937, de facto
 Sir Bede Edward Hugh Clifford, 1937 - 1942
 Sydney Moody, 29 gennaio - 10 settembre 1940
 Sydney Moody, 16 aprile - 5 luglio 1942, formalmente
 Sir Donald Mackenzie-Kennedy, 1942 - 1948
 Sydney Moody, 1945 - 1946, de facto
 Sydney Moody, 1947 - 1948, de facto
 Sir James Dundas Harford, 1948 - 1949, formalmente
 Sir Hilary Rudolph Robert Blood, 1949 - 1954
 Sir James Dundas Harford, 26 giugno - 17 novembre 1950, de facto
 Sir James Dundas Harford, 22 maggio - 14 ottobre 1952, de facto
 Sir Robert Newton, 11 gennaio - 22 marzo 1954, de facto
 Sir Robert Scott, 1954 - 1959
 Robert Newton, 1956 - 1957, de facto
 Robert Newton, 10 luglio - 2 novembre 1959, de facto
 Sir Colville Montgomery Deverell, 1959 - 1962
 Thomas Douglas Vickers, 11 giugno - 20 luglio 1961, de facto
 Thomas Douglas Vickers, 10 luglio - 17 settembre, formalmente
 Sir John Shaw Rennie, 1962 - 1968
 Thomas Douglas Vickers, 24 agosto - 30 novembre 1964, de facto
 Thomas Douglas Vickers, 11 ottobre - 28 dicembre 1966, de facto

Governatori generali di Mauritius (1968-1992)
 Sir John Rennie, 12 marzo - 27 agosto 1968
 Sir Michel Rivalland, 27 agosto - 3 settembre 1968
 Sir Leonard Williams, 1968 - 1972
 Sir Raman Osman, 1972 - 1977
 Sir Henry Garrioch, 1977 - 1978
 Sir Dayendranath Burrenchobay, 1978 - 1983
 Sir Seewoosagur Ramgoolam, 1983 - 1985
 Sir Cassam Moollan, 1985 - 1986
 Sir Veerasamy Ringadoo, 1986 - 1992

Mauritius
Storia di Mauritius